Reinkind ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Reinkind (* 1992), norwegischer Handballspieler
 Marthe Reinkind (* 1988), norwegische Handballspielerin